Ма́лышевское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Усть-Удинском районе Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — село Малышевка.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года — 463 мужчины и 507 женщин из 970 человек.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области